Хволово — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Находится примерно в 12 км на юго-запад от Истры, на правом берегу реки Малой Истры, высота над уровнем моря 184 м. Ближайшая деревня — Скрябино, в 1,3 км ниже по реке, Пирогово в 2 км выше по течению.

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОСТРОВСКОЕ
 Сельское поселение Костровское
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра